PARI Чемпионат России по регби — высший дивизион системы регбийных лиг России по регби-15. В соревновании участвуют клубы Регбийной премьер-лиги. Первый чемпионат России был проведён в 1992 году.

До 2004 года чемпионат России управлялся Федерацией регби России, с 2005 года за организацию соревнований отвечала специально созданная Профессиональная регбийная лига, реорганизованная в 2014 году в Регбийную премьер-лигу. С сезона 2020/2021 чемпионат России по регби проводится «Центром проведения соревнований Федерации регби России». В сезоне-2022/23 соревнование называется PARI Чемпионат России по регби.

История

СССР

Современная история 
После распада СССР пять клубов Высшей лиги Чемпионата СССР (СКА (Алма-Ата), «Авиатор» (Киев), КПИ (Киев), «Сокол» (Львов), ХТЗ (Харьков)) и победитель Первого дивизиона РАФ (Елгава) отказались участвовать в будущем первенстве. Первый российский чемпионат, сформированный из оставшихся команд, первоначально имел статус открытого. Ташкентская «Звезда» провела одну неполную игру в Красноярске против «Красного Яра», прерванную «из-за хулиганских действий тренера гостей Эльдара Асланова».

Профессиональная регбийная лига 
Основана в 2005 году как аналог английской Премьер-лиги, объединяет российские профессиональные регбийные клубы. Проводилась по 2013 год в виде Профессиональной регбийной лиги. В 2014 году реорганизована в Регбийную премьер-лигу, так как юридический статус ПРЛ не соответствовал нормам Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

5-кратным чемпионом являлся клуб «ВВА-Подмосковье» (2006—2010).

Регбийная премьер-лига 
Регбийная премьер-лига была создана 6 февраля 2014 года вместо Профессиональной регбийной лиги. Руководителем является Федерация регби России.

Состав участников варьировался в разные сезоны (от 8 до 12 команд). Турнир проходит по системе «весна-осень» (с мая по ноябрь). Действует лимит на легионеров, согласно которому любая команда может иметь в заявке не больше трех иностранцев и не больше двух одновременно на поле.

Выступление команд в лиге 
С момента преобразования лиги в 2014 году в розыгрышах Регбийной премьер-лиги приняло участие 18 команд.

В таблице указаны места команд по итогам регулярной части чемпионатов Регбийной премьер-лиги, а также достигнутые раунды плей-офф в каждом сезоне Регбийной премьер-лиги (обозначено цветом). Команды упорядочены с учётом наилучших занятых мест и продолжительности выступления по итогам их участия в чемпионатах Регбийной премьер-лиги.

География соревнований

Правила соревнований

Набор очков 
Набор очков происходит по правилам World Rugby. За победу в матче команда получает 4 очка, за ничью 2 очка, за поражение 0 очков. Есть также поощрительный бонус атаки — 1 дополнительное очко, если команда-победитель совершила на 3 и более попыток больше, чем соперник. Есть поощрительный бонус защиты — если команда потерпела поражение с разницей в 7 и менее очков. В случае технического поражения, команда-победитель получает 5 очков и фиксируется счет 30:0.

Участники сезона 2022/2023

Чемпионы и призёры

Достижения клубов

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный канал РПЛ на Youtube
 Федерация регби России
 Статистика чемпионатов СССР и России по регби